Roland est un personnage légendaire qui a donné son nom à de nombreux toponymes des Pyrénées et du Sud-Ouest de la France. Le tombeau de Roland serait situé, suivant différentes légendes :

 dans la  (« tombeau de Roland » en catalan), en fait un dolmen situé à Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales
 dans la Basilique Saint-Romain de Blaye, en Gironde
Dans la grotte de Bédeilhac en Ariège selon le guide bleu sur l'Ariège.

Sources:
Toponyme lié à la légende de Roland